La Coppa del Mondo di scacchi 2007 è stata un torneo di qualificazione al Campionato del mondo di scacchi 2009. Si è tenuta sotto forma di torneo ad eliminazione diretta con 128 partecipanti, tra il 24 novembre ed il 16 dicembre 2007, presso Chanty-Mansijsk, in Russia.

In un evento al quale hanno partecipato i migliori giocatori del mondo, è emerso come vincitore lo statunitense Gata Kamskij. Kamskij è rimasto imbattuto nel torneo, arrivando al tie-break solo contro lo spagnolo Aleksej Širov, battuto per 2,5–1,5 in finale. Due diciassettenni, Sergej Karjakin e Magnus Carlsen, hanno raggiunto le semifinali.

In qualità di vincitore, Kamskij è qualificato al torneo degli sfidanti per il mondiale del 2009; i primi quattro del torneo hanno inoltre accesso diretto al FIDE Grand Prix 2008-2009, evento valido per le qualificazioni al mondiale del 2012.

Giocatori non partecipanti 

Tra i migliori giocatori del mondo, Vladimir Kramnik e Veselin Topalov non hanno preso parte al torneo, in quanto erano già qualificati per il campionato mondiale. Neppure Viswanathan Anand, che giocherà il mondiale del 2008, ha partecipato.

Péter Lékó, Aleksandr Morozevič e Boris Gelfand, tre dei giocatori che hanno preso parte al campionato mondiale del 2007 hanno deciso di non partecipare. In particolare, Lékó e Morozevich hanno spiegato questa decisione come una forma di protesta contro i privilegi previsti nel ciclo del campionato mondiale a Kramnik e Topalov.

L'unico altro giocatore tra i migliori 30 al mondo a non aver partecipato è stata Judit Polgár.

Condizioni di gioco
Il torneo era nello stile dei campionati del mondo della FIDE tra il 1998 e il 2004; il torneo era ad eliminazione diretta, e il vincitore di ogni sfida era determinato da due partite seguite, in caso di parità, da spareggi con meno tempo a disposizione. L'unica eccezione era la finale, nella quale erano giocate quattro partite con tempo di riflessione da torneo prima degli spareggi.

Il tempo previsto per ogni partita era di 90 minuti per le prime 40 mosse e 30 minuti per finire, con 30 secondi aggiunti dopo ogni mossa. Gli spareggi prevedevano invece partite con minor tempo di riflessione: prima due partite a gioco rapido (25 minuti per ogni giocatore più 10 secondi a mossa), poi in caso di persistente parità due partite lampo (5 minuti più 10 secondi a mossa). Se neppure questi erano sufficienti a rompere le parità si ricorreva alla cosiddetta partita Armageddon,  nella quale il Bianco ha a disposizione 6 minuti contro i 5 del Nero, ma in caso di patta è quest'ultimo a prevalere.

I premi previsti variavano da 6.000 dollari per i giocatori eliminati al primo turno agli 80.000$ per il finalista sconfitto e 120.000$ per il vincitore.

Qualificazione 
I seguenti giocatori si qualificarono per la coppa del Mondo:
3 degli otto partecipanti al campionato mondiale del 2007 (Lewon Aronyan, Pëtr Svidler e Aleksandr Griščuk). Gli altri cinque giocatori furono rimpiazzati in base alla lista Elo (vedi sotto);
la campionessa mondiale Xu Yuhua;
il campione mondiale giovanile Zaven Andriasyan;
22 giocatori con la media Elo più alta tra luglio 2006 e gennaio 2007;
89 giocatori qualificati da campionati continentali:
45 dall'Europa (16 dal campionato europeo del 2006 e 29 da quello del 2007);
19 dalle americhe (7 dal campionato panamericano del 2006 e 12 da cinque tornei zonali);
19 da Asia e Oceania (10 dal campionato asiatico e 9 da sei tornei zonali);
6 dall'Africa (in base al campionato africano del 2007);
5 nominati dal presidente della FIDE (Sergej Rublëvskij, Evgenij Bareev, Sjarhej Žyhalka, Ziaur Rahman e Boris Savčenko);
4 nominati dal locale comitato organizzatore (Evgenij Alekseev, Nikolaj Kabanov, Aleksej Pridorožnyj e Vladimir Genba).

Partecipanti
Tutti i giocatori sono Grandi Maestri, eccetto dove espressamente indicato; sono ordinati secondo la media Elo tra luglio 2006 e gennaio 2007 (indicata loro accanto).

Vasyl' Ivančuk (), 2787
Şəhriyar Məmmədyarov (), 2752
Teymur Rəcəbov (), 2742
Lewon Aronyan (), 2741
Aleksej Širov (), 2739
Pëtr Svidler (), 2732
Michael Adams (), 2729
Evgenij Alekseev (), 2716
Aleksandr Griščuk (), 2715
Magnus Carlsen (), 2714
Gata Kamskij (), 2714
Vladimir Hakobyan (), 2713
Dmitrij Jakovenko (), 2710
Ruslan Ponomarëv (), 2705
Wang Yue (), 2703
Étienne Bacrot (), 2695
Sergej Karjakin (), 2694
Bu Xiangzhi (), 2692
Pavlo El'janov (), 2691
Zoltán Almási (), 2691
Vladimir Malachov (), 2690
Rustam Qosimjonov (), 2690
Leinier Domínguez (), 2683
Loek van Wely (), 2679
Konstantin Landa (), 2678
Andrij Volokitin (), 2678
Sergej Rublëvskij (), 2676
Aleksandr Oniščuk (), 2674
Ėrnesto Inarkiev (), 2674
Vadim Zvjagincev (), 2674
Ivan Čeparinov (), 2670
Pentala Harikrishna (), 2668
Liviu-Dieter Nisipeanu (), 2668
Vladislav Tkačëv (), 2661
Krishnan Sasikiran (), 2661
Francisco Vallejo Pons (), 2660
Predrag Nikolić (), 2657
David Navara (), 2656
Emil Sutovskij (), 2655
Laurent Fressinet (), 2654
Evgenij Bareev (), 2653
Nigel Short (), 2649
Kiril Georgiev (), 2649
Sergej Volkov (), 2648
Bartosz Soćko (), 2646
Evgenij Tomaševskij (), 2646
Aleksandr Motylëv (), 2645
Zhang Pengxiang (), 2644
Michael Roiz (), 2643
Sergej Tivjakov (), 2643
Wang Hao (), 2643
Aleksandr Chalifman (), 2643
Zviad Izoria (), 2643
Boris Avrukh (), 2641
Arkadij Naiditsch (), 2639
Evgenij Naer (), 2635
Konstantin Sakaev (), 2634
Michail Gurevič (), 2627
Alexander Shabalov (), 2626
Jurij Šul'man (), 2616
Maxim Rodshtein (), 2615
Viktor Láznička (), 2610
Zdenko Kožul (), 2609
Mateusz Bartel (), 2608
Aleksandr Galkin (), 2608
Lázaro Bruzón Batista (), 2607
Bartłomiej Macieja (), 2606
Jan Gustafsson (), 2606
Rafael Leitão (), 2601
Dusko Pavasovic (), 2597
Grigorij Kajdanov (), 2597
Nikita Vitjugov (), 2594
Emanuel Berg (), 2593
Julio E. Granda Zúñiga (), 2592
Gilberto Milos (), 2592
Ehsan Ghaem Maghami (), 2591
Vladimir Belov (), 2587
Robert Markus (), 2586
Surya Shekhar Ganguly (), 2585
Varowžan Hakobyan (), 2584
Merab Gagunashvili (), 2584
Boris Savčenko (), 2583
Rauf Məmmədov (), 2582
Vladimir Georgiev (), 2576
Grzegorz Gajewski (), 2573
Susanto Megaranto (), 2569
David Baramidze (), 2569
Julio Becerra Rivero (), 2568
MI Diego Flores (), 2566
Zhou Jianchao (), 2565
Aleksander Ivanov (), 2565
Artëm Il'in (), 2565
Sergey Kudrin (), 2563
Sjarhej Žyhalka (), 2562
Csaba Balogh (), 2561
Bassem Amin (), 2561
Zhao Jun (), 2552
Juan Carlos Gonzalez Zamora (), 2552
Abhijit Kunte (), 2547
Fernando Peralta (), 2546
Zaven Andriasyan (), 2546
Imre Hera, Jr. (), 2544
Lê Quang Liêm (), 2534
Vladislav Nevednichy (), 2531
Nguyên Ngoc Truong Son (), 2530
Aleksej Iljušin (), 2528
MI G.N. Gopal (), 2520,
Xu Yuhua (), 2517
MI Wen Yang (), 2515
MI Enamul Hossain (), 2514
MI Nikolaj Kabanov (), 2512
MI Everaldo Matsuura (), 2511
MI Darwin Laylo (), 2508
MI Aleksej Pridorožnyj (), 2506
MI Essam El Gindy (), 2503
Ziaur Rahman (), 2497
MI Anton Filippov (), 2496
Ahmed Adly (), 2494
MI Zhao Zong-Yuan (), 2491
Darcy Lima (), 2484
MI Anuar Ismagambetov (), 2480
MI Igor Zugic (), 2477
MI Eduardo Iturrizaga (), 2435
MI Robert Gwaze (), 2429
MI Juan Pablo Hobaica (), 2427
MI Vladimir Genba (), 2413
MFKhaled Abdel Razik (), 2389
MI Pedro Aderito (), 2352

Turni 1-4 
In grassetto sono indicati i giocatori che hanno passato il turno.

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Turni finali 

Finale, 13 – 16 dicembre

Note

Collegamenti esterni
 

Scacchi nel 2007
Qualificazioni ai campionati del mondo di scacchi
 2007
Scacchi in Russia
Competizioni sportive a Chanty-Mansijsk